Carlo Rossi – architetto italiano naturalizzato russo
 Carlo Rossi – imprenditore italiano e presidente dell'Unione Sportiva Sassuolo Calcio
 Carlo Rossi – generale dell'Esercito Italiano
 Carlo Rossi – politico canadese 
 Carlo Rossi – attore e regista teatrale italiano
 Carlo Rossi – vescovo cattolico italiano
 Carlo Rossi – paroliere e produttore discografico italiano
 Carlo Alberto Rossi – musicista e discografico italiano
 Carlo Ubaldo Rossi – compositore, arrangiatore, produttore discografico e fonico italiano
 Giuseppe Carlo Rossi – docente universitario italiano
 Raffaele Carlo Rossi – cardinale italiano